Tamandare kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tamandaré (kommunhuvudort), Pernambuco, 
 Tamandaré (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar